Halowe Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce 2011 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 12 i 13 lutego w Tallinnie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2011 w Estonii
2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Estonii
Estonia 2011
Mistrzostwa Estonii w lekkoatletyce